Taylorsville může být:

 Taylorsville (Georgie) – město v Georgii
 Taylorsville (Indiana) – vesnice v Indianě
 Taylorsville (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Taylorsville (Kentucky) – město v Kentucky
 Taylorsville (Mississippi) – město v Mississippi
 Taylorsville (Severní Karolína) – město v Severní Karolíně
 Taylorsville (Utah) – město v Utahu